Песьяное — название населённых пунктов в России:
 Песьяное — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Песьяное — село в Куртамышском районе Курганской области.
 Песьяное — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Песьяное — деревня в Петуховском районе Курганской области.
 Песьяное — село в Шадринском районе Курганской области.
 Песьяное — деревня в Частоозерском районе Курганской области, Беляковский сельсовет.
Песьяное — деревня в Частоозерском районе Курганской области, Долговский сельсовет.

См. также 

 Большое Песьяное
Малое Песьяново
Второпесьяново
Первопесьяново